La Grande Pagaille (Tutti a casa), film franco-italien de Luigi Comencini sorti en 1960 ;
 La grande pagaille (Reese Joins the Army),  et  épisodes de la saison 5 de Malcolm, diffusé en 2004.

Voir aussi 
 La Grande pagaille du Diletta (上を下へのジレッタ), manga d’Osamu Tezuka publié entre 1968 et 1969.